Una lingua elfica è una lingua parlata dagli elfi.

Nell'universo immaginario creato da J.R.R. Tolkien, gli Elfi parlano diversi linguaggi:
Avarin
Doriathrin
Eldarin comune
Elfico primitivo
Quenya
Nandorin
Ñoldorin
Sindarin
Telerin
Telerin comune
Vanyarin

I principali sono comunque il Quenya e il Sindarin (si veda Linguaggi della Terra di Mezzo).